«Царь горы» — седьмой студийный альбом российского рэп-исполнителя Noize MC, релиз которого состоялся 16 декабря 2016 года.

На композиции «Make Some Noize», «Питерские крыши», «Грабли», «Чайлдфри» были выпущены видеоклипы.

Список композиций

Критика 
Альбом был в целом скорее положительно воспринят критиками, хоть и не стал откровением.

По версии портала rap.ru, альбом стал лучшим среди русских рэп-альбомов в 2016 году.

Участники записи 
Музыканты
 Иван Алексеев — вокал, гитары (1-5, 7, 9-13), бас-гитара (1-4, 7, 9), клавишные (3, 5-7, 9-12), семплер (4), битбокс (5, 13)
 Евгений «Marker» — скрэтч (1, 2, 11)
 Михаил Козодаев — барабаны (3, 5, 10, 14)
 Ашот Петросян — скрэтч (3, 10, 14), семплинг (14)
 Александра Соколова — вокал (5)
 Сергей Зязин — гитары (5), клавишные (5)
 Кирилл Борисов — гитары (6, 14)
 Лиза Монеточка — вокал (7)
 Ванесса Бадер — вокал (8)
 Иван Рябов — гитары (8)
 Анастасия Александрина — вокал (9)
 Александр Кислинский — бас-гитара (10, 14)
 Максим Крамар — гитары (14)

 Технический персонал
 Евгений «Marker» — продакшн (1, 2, 4, 10-13), аранжировка (1, 2, 4, 11, 12), саунд-дизайн (1, 2, 4, 11, 12), сведение (1, 2, 4, 10-13)
 Иван Алексеев — аранжировка (3, 7, 10, 11, 13)
 Максим Крамар — аранжировка (3, 10, 14)
 Александр Кислинский — аранжировка (3, 10, 14)
 Михаил Козодаев — аранжировка (3, 10, 14)
 Ашот Петросян — аранжировка (3, 10, 14), саунд-дизайн (10)
 Кирилл Борисов — продакшн (3, 5-7, 14), аранжировка (3, 5-7), саунд-дизайн (3, 5-7, 14), сведение (3, 5-7, 14)
 Сергей Зязин — аранжировка (5)
 Сергей Позняков — продакшн (8, 9), аранжировка (8, 9), саунд-дизайн (8, 9), сведение (8, 9)

Примечания 

Альбомы Noize MC
Хип-хоп-альбомы России